Epimachus bezeichnet

 Epimachus († 252), einen Märtyrer der römisch-katholischen und orthodoxen christlichen Kirche, siehe Gordianus und Epimachus
 die Vogelgattung Epimachus aus der Familie der Paradiesvögel, siehe Epimachus (Gattung)

Siehe auch:
 Gordianus-und-Epimachus-Kirche